Kiefner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Edward Kiefner (1896–1942),  US-amerikanischer Politiker
 Hans Kiefner (1929–2021), deutscher Jurist   

 Walter Kiefner (1900–1982), deutscher Kirchenmusiker